Донато Мильо (; род. 9 октября 1966, Арона, Италия) — итальянский мототриалист, дважды бронзовый призёр вице-чемпион мира по мототриалу (1988, 1990), победитель «Триала Наций» 1987 года в составе команды Италии, 7-кратный чемпион Италии по мототриалу (1988, 1993-1994, 1996-1999).

Спортивная карьера 

В 1980-х Мильо был одним из топовых мототриалистов и на равных сражался с Хорди Тарресом и Тьерри Мишо. Высшим результатом в Чемпионате мира для него стало 3-е место в 1988 и 1990 годах, но на национальном уровне Мильо добился очень значительных успехов, семь раз завоевав итальянский титул по мототриалу.

После окончания спортивной карьеры перешёл на инженерную работу. Занимался разработкой триальных мотоциклов для компании Beta, а также возглавлял гоночное подразделение Beta.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Примечания 

 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Италии
 Мототриалисты